Peucestes de Macedònia, militar macedoni 
 Peucestes de Mieza, militar macedoni i sàtrapa de Persis